Armstrong Branch ist der Name folgender Fließgewässer in den Vereinigten Staaten:

 Armstrong Branch (DeKalb County, Alabama)
 Armstrong Branch (Franklin County, Alabama)
 Armstrong Branch (Henry County, Alabama)
 Armstrong Branch (Lamar County, Alabama)
 Armstrong Branch (Arkansas), im Pulaski County
 Armstrong Branch (Georgia), im Wilkes County
 Armstrong Branch (Kansas), im Shawnee County
 Armstrong Branch (Kentucky), im Franklin County
 Armstrong Branch (Lawrence County, Mississippi)
 Armstrong Branch (Montgomery County, Mississippi)
 Armstrong Branch (North Carolina), im Lincoln County
 Armstrong Branch (Oklahoma), im Mayes County
 Armstrong Branch (South Carolina), im Greenwood County
 Armstrong Branch (Knox County, Tennessee)
 Armstrong Branch (Rutherford County, Tennessee)
 Armstrong Branch (Scott County, Tennessee)